Brede et La Brède sont des noms propres qui peuvent faire référence à :

Toponyme 

 Brede, quartier résidentiel de la municipalité danoise de Lyngby-Taarbæk, dans le département de Copenhague ;

 Brede, commune anglaise du Royaume-Uni dans le comté du Sussex de l'Est et dans le district de Rother ;

 La Brède, commune française du Sud-Ouest de la France, située dans le département de la Gironde, en région Nouvelle-Aquitaine.

Odonymie 
 , rivière du Jutland du Sud au Danemark.

Prénom masculin norvégien

Brede comme premier prénom 
  (1969-) acteur, présentateur et homme politique norvégien ;
 Brede Csiszar (1987-) est un joueur professionnel de hockey sur glace norvégien ;
  (1915-2005), footballeur et entraîneur norvégien ;
 Brede Hangeland (1981-), footballeur norvégien ;
  (1958-), footballeur et entraîneur norvégien ;
  (1991-), footballeur norvégien ;
  (1972-), gardien de handball norvégien ;
  (1988-), athlète norvégien ;
  (1948-), football et entraîneur norvégien

Brede comme deuxième prénom 
  (1970-), acteur norvégien ;
 Clas Brede Bråthen (1968-), sauteur à ski norvégien ;
  (1923-1944), ouvrier agricole norvégien appartenant au groupe Osvald, organisation norvégienne de résistance au nazisme ;
  (1823-1908), commerçant, banquier et homme politique norvégien ;
  (1986-), journaliste, présentateur de radio et de télévision norvégien ;
  (1867-1953), historien des religions norvégien-néerlandais.

Voir aussi 
 , légumes-feuilles des pays tropicaux.

Prénom norvégien